Un signe est une , naturelle ou conventionnelle, désignant pour quelqu'un un objet ou un concept, et destinée à être interprétée par un tiers.

Nom commun 
 En linguistique, un signe est la réunion d'un signifiant et d'un signifié. Les signes non verbaux (communication non verbale) permettent parfois de surmonter les barrières linguistiques, mais ils sont souvent liés à un contexte culturel particulier. Par exemple, selon le contexte culturel, un hochement de tête peut signifier « oui » ou « non ». Un pouce levé semble amical pour un Américain et peut être une insulte pour un Afghan. Dans les pays méditerranéens, accolades et embrassades sont une manière de se saluer en public, tandis qu'au Japon, ce type de contacts physiques rapprochés choquerait.
 Un système de signes décrit l'organisation de signes entre eux.
 Dans le domaine de l'écriture, un signe est un élément de base permettant la composition d'un texte.
 En sciences de l'information et de la communication, un nouveau courant  émerge en France depuis les années 2000. Dans la continuité de Derrida, il déconstruit le signe en l'analysant dans son rapport à la trace. La terminologie signe-trace qui en découle est utilisée dans des publications par des chercheurs de diverses disciplines qui revendiquent l'importance des signes-traces du corps (notamment en médecine) ou par des professionnels de l'entreprise qui s'attachent à limiter les risques de discrimination lors de l'analyse de situations de communication (par exemple, au moment de la situation de recrutement).
 En mathématiques :
 le signe qualifie la position d'un nombre réel par rapport à zéro ;
 plusieurs symboles sont appelés « signes » (signe égal, signes plus et moins…).
 La langue des signes est un langage fondé sur des gestes visuels, employé par les sourds.
 En médecine, un signe est un indice objectif d'un processus pathologique déterminé.
 En astrologie, le signe est une caractéristique des personnes en fonction de leur date et lieu de naissance.
 Un signe ostentatoire est un objet matériel mis en évidence pour transmettre un message (par exemple, une voiture de luxe, pour la richesse).
 Dans la religion bouddhique, le signe appris et le signe réfléchi sont des notions de méditation.
 Dans la religion chrétienne, le signe de la croix est un geste figurant la croix de Jésus-Christ.
 Pour ce qui est de la divination, un signe est un présage, qu'il soit bon ou mauvais.
 Dans la religion chrétienne, un signe est un miracle.

Acronyme 
  est l'acronyme de « service d'intérêt général non économique ».

Nom propre

Astronomie 
 Signe est l'astéroïde , découvert par Max Wolf en 1900.

Édition 
 Signe de Piste est une collection de romans pour la jeunesse créée en 1937 au sein des éditions Alsatia.
 Le Lombard - Signé est une collection de bandes dessinées publiée par les éditions Le Lombard.

Histoire 
 Révolution des signes : réforme de l'orthographe turque (1928)

Œuvres

Cinéma 
 Le Signe de la croix (The Sign of the cross) est un film américain réalisé par Cecil B. De Mille, sorti en 1932.
 
 Le Signe du lion est un film français d'Éric Rohmer (1959).
 Le Signe du païen (Sign of the Pagan) est un film américain réalisé par Douglas Sirk en 1954.
 Signé Arsène Lupin est un film français de Yves Robert sorti en 1959.
 Signé Cat's Eyes est un animé japonais créé d'après le manga éponyme de Tsukasa Hojo, diffusé entre 1983 et 1985 sur le réseau NTV.
 Signé Dumas est un film français réalisé par Safy Nebbou en 2009.
 Signé Furax est un film réalisé par Marc Simenon, sorti sur les écrans en 1981, adapté de la seule  du feuilleton du même nom.
 Signé Renart est un film suisse réalisé par Michel Soutter et sorti en 1986.
 Signes est un film de science-fiction au sujet des agroglyphes, réalisé par M. Night Shyamalan et distribué en 2002
 Sous le signe de Monte-Cristo est un film français d'André Hunebelle, adaptation moderne du roman d’Alexandre Dumas (1968).
 Sous le signe du taureau est un film français réalisé par Gilles Grangier en 1968.

Danse 
 Signes est un ballet de Carolyn Carlson créé par l'Opéra de Paris en 1997

Littérature 
 Le Signe est une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1886.
 Le Signe des Ténèbres est le premier tome des Chroniques de la Lune Noire, bande dessinée médiéval-fantastique réalisée par Olivier Ledroit (dessin) et François Froideval (scénario), édité chez Zenda en 1989.
 Signe suspect (« Trace ») est un roman policier américain de Patricia Cornwell, publié en 2004

Musique 
 Signe de vie, signe d'amour est une chanson d'Alain Chamfort sortie en 1972.

Télévision 
 Sous le signe du lion : feuilleton télévisé québécois en 30 épisodes de 30 minutes, diffusé en 1961
 Signé Furax est un feuilleton radiophonique en cinq saisons, écrit par Pierre Dac et Francis Blanche, diffusé sur les ondes en 1951, puis de 1956 à 1960, et repris en bande dessinée dans France-Soir
 Un signe... (pilot), première épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother

Personnalités 
 Signe ou Signý : personnage de la mythologie nordique
 Signe Anderson : chanteuse américaine, principalement connue pour avoir été la première chanteuse de Jefferson Airplane
 René-Pierre Signé : homme politique français, membre du Parti Socialiste (né en 1930)

Toponyme 
 Signes est une commune française, située dans le département du Var.

Notes et références 

Symbolique